Bassijew ist der Familienname folgender Personen:

 Ruslan Bassijew (* 1979), armenischer Ringer
 Tassoltan Tasretowitsch Bassijew (1947–2002), sowjetischer bzw. russischer Wissenschaftler auf dem Gebiet der Photonik